Тюрка́н Шора́й (; род. 25 июня 1945 года) — турецкая киноактриса, сценарист и режиссёр. За рубежом Тюркан Шорай называют «Элизабет Тейлор Востока». Государственный артист Турции (1991).

Биография 
Тюркан Шорай родилась 28 июня 1945 года в Стамбульском районе Эюп в семье чиновника черкесского происхождения Халита Шорая и его жены-домохозяйки Мелихи. Кроме неё в семье было ещё две дочери: Назан и Фиген. После рождения младшей дочери родители Тюркан развелись и заботу о детях взяла на себя Мелиха. Мелиха сняла квартиру в Карагюмрюке. Здесь Тюркан окончила Фатихский лицей для девочек. Хозяйкой квартиры, которую снимала семья Тюркан, была  — одна из первых актрис Турции. Именно Эмель открыла для Тюркан дорогу в кино: она привела девушку на студию Ешилчам, с которой вскоре Тюркан подписала контракт.

С 2016-го года Шорай является членом Академии Евразии.

Личная жизнь 
В 1983 году Тюркан вышла замуж за Джихана Уналя, в этом браке 21 октября 1984 года родилась дочь Ягмур. Пара развелась в 1987 году.

Фильмография

Актриса

Режиссёр

Награды

Примечания

Ссылки 
 Фотогалерея Тюркан Шорай на сайте FANPIX.net
 Фотографии Тюркан Шорай на сайте «Афиша»

Лауреаты премии «Золотой кокон»
Лауреаты премии «Золотой апельсин»
Государственные артисты Турции